Montegiove steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Chivasso in der Provinz Turin, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Montegabbione in der Provinz Terni, Italien